Bergen Challenger 1985 steht für:

 Bergen Challenger I 1985
 Bergen Challenger II 1985